Bubenheim puede hacer referencia a:

Bubenheim, una localidad alemana de Maguncia-Bingen.
Bubenheim, una localidad alemana de Palatinado.